Sünner ist der Familienname folgender Personen:

 Llaura I. Sünner (* 1959), deutsche bildende Künstlerin, Grafikerin und Goldschmiedin
 Rüdiger Sünner (* 1953), deutscher Buchautor und Dokumentarfilmer

Siehe auch:
 Brauerei & Brennerei Gebrüder Sünner